Alberto Selva ist der Name folgender Personen:

* Alberto Selva (Gesangspädagoge) (um 1861–1914), deutscher Gesangspädagoge und Hochschullehrer 
 Alberto Selva (Politiker) (* 1964), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 2007–2008